Chapí ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Casal Chapí (1909–1977), spanischer Komponist
 Ruperto Chapí y Lorente (1851–1909), spanischer Komponist